Фернанду Португальський ()

Особи 
 Фернанду I — король Португалії (1367—1383).
 Фернанду II — король Португалії (1837—1853).
 Фернанду Афонсович — португальський інфант, магістр госпітальєрів.
 Фернанду Фландрський — португальський інфант, граф Фландрський (1212—1233). 
 Фернанду Блаженний (1402—1443) — португальський інфант,  католицький блаженний.